Meccanica – studio che in fisica si fa del movimento e dell'equilibrio dei corpi in rapporto a forze
Meccanica applicata
Meccanica razionale
Meccanica – ramo dell'ingegneria che progetta e realizza componenti e prodotti meccanici per i trasporti, l'elettricità e l'automazione 
Meccanica – nei veicoli a motore, l'insieme dei componenti in diretto rapporto con il movimento del mezzo
Meccanica – settore industriale che produce macchinari e impianti in metallo, più propriamente definito come metalmeccanico

Altri progetti